

Kaartspel 
 Een andere naam voor de spelkaart Hartenkoningin, zie Koningin (kaartspel)
 Een personage uit Alice's Adventures in Wonderland, zie Hartenkoningin (personage)

Boeken 
 Hartenvrouw (boek) - een boek van Babette van Veen

Film en toneel 
 Hartenvrouw (film), film uit 1963
 Hartenvrouw (toneelstuk), toneelstuk uit 1971

Muziek 
 Hartenvrouw (album) - muziekalbum uit 1981 van Imca Marina

Zie ook 
Hartenkoningin